Menippe är ett släkte av kräftdjur. Menippe ingår i familjen Menippidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Menippe